Mystic Falls est une chute d'eau (21 mètres) qui court en cascade sur la rivière Little Firehole, un affluent de la rivière Firehole, dans le Parc national de Yellowstone. Nommé à l'origine Little Firehole Falls par des membres du Hayden Geologic Survey de 1872, ce nom a été remplacé par Mystic Falls par des membres du Arnold Hague Geological Survey en 1885 pour des raisons inconnues.  

Mystic Falls est accessible via le Mystic Falls Trail d'environ 2 km, qui commence au bassin Biscuit dans le Upper Geyser Basin.

Remarques

Liens externes 
 

Wikipédia:ébauche Wyoming

Chute d'eau dans le comté de Teton (Wyoming)
Chute d'eau dans le parc national de Yellowstone
Système hydrologique de la Yellowstone